Abdagaeses, rei indi
 Abdagaeses (Pàrtia) o Abdagases, oficial part del rei Tiridates III de Pàrtia